Se Neapel og dø! er en ældgammel italiensk talemåde. På italiensk (Vedi Napoli e poi muori) indeholder sætningen et ordspil, idet ordet "dø" (muori) udtales ligesom navnet på byen Mori, der ligger i nærheden af Napoli (Neapel). Betydningen bliver så: "Se først Napoli, og så Mori" (underforstået: som er langt mindre interessant).

Johann Wolfgang von Goethe brugte også talemåden i sin Italienske Rejse.
Den berømte, tyske digter skriver: »'Vedi Napoli e poi muori!' siger de her. 'Se Neapel og dø!' Når ingen neapolitaner vil vige fra sin by, når deres digtere synger om denne egns lyksalighed, så kan man ikke fortænke dem i det, selv om der også skulle stå et par Vesuver i nabolaget. Man har slet ikke lyst til at tænke sig tilbage til Rom herfra; overfor denne frie egn forekommer Verdenshovedstaden ved Tiberen én som et gammelt, grimt placeret kloster ...«

"Se Venedig og dø" er ikke en oprindelig talemåde. Som det ses er det en forvanskning af en gammel talemåde, men derfra gik udtrykket ind i Gasolin-sangen "Se Venedig og dø", oprindeligt fremført af Lone Kellermann og Rockbandet. Det er også forvansket til "Se Aarhus og hold i kø".

Andre danske stednavne har givet inspiration til lignende vendinger i folkemunde: 
Se Klampenborg og Springforbi henviser til den tidligere kystbanestation Springforbi lidt nord for Taarbæk.

Se Aabenraa og Styrtom nævner en lokalitet lige syd for Aabenraa.

Ord og vendinger

fr:Naples#Vedi Napoli e poi muori